Villiers (motorfiets), een Brits historisch motorfietsmerk
Villiers (Zwitserland), een gemeente in het Zwitserse kanton Neuchâtel
Villiers (Zuid-Afrika), een plaats in de provincie Vrijstaat, Zuid-Afrika
Villiers (metrostation), een station van de metro in Parijs

Villiers (Indre)
Villiers (Vienne)

ook:

gemeenten met de naam Villers
gemeenten met de naam Villar
gemeenten met de naam Villars

Personen
 Joost de Soete, heer van Villiers of Villers
(16e eeuw): het is vooralsnog niet mogelijk deze naam te verbinden aan een concrete plaats met de naam Villiers of Villers
Charles Villiers, tweede graaf van Anglesey
Philippe de Villiers, een Frans politicus
 Pierre de Villiers, hofpredikant van Willem van Oranje.